Кармалита — фамилия. Известные носители:
 Кармалита, Евгений Олегович (род. 1983) — украинский футболист.
 Кармалита, Светлана Игоревна (1940—2017) — советский и российский киносценарист, жена и соавтор А. Ю. Германа, мать А. А. Германа.